Terminal 5 peut faire référence à :
 le  de l'aéroport de Londres Heathrow, à Londres, au Royaume-Uni,
 Heathrow Terminal 5, station de la ligne Piccadilly du métro de Londres desservant le terminal du même nom,
 le terminal 5 de l'aéroport international John-F.-Kennedy, à New York, aux États-Unis,
 Terminal 5, salle de concert de la ville de New York, aux États-Unis.